Bilene steht für

 die Stadt Bilene (Mosambik)
 eine Untergruppe der Gallenfarbstoffe